startpagina.nl
 homepage, de hoofdpagina van een website